Большое Юрьево — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Юрьево — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Большое Юрьево — деревня в Хотынецком районе Орловской области.